Hirosima Josikazu (japánul 廣嶋 禎数, Hepburn-átírással Hiroshima Yoshikazu, nyugaton Yoshikazu Hiroshima; Oszaka, 1962. május 22.–) japán nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: tanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Japán labdarúgó-szövetség (JFA ) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra  a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Kamikava Tóru bíró segítő partbírójaként teljesített szolgálatot. A selejtezők során az AFC zónában tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés
center>

</center>

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Konföderációs kupa 
Franciaország rendezte a 6., a 2003-as konföderációs kupátt, ahol a FIFA JB partbíóként foglalkoztatta.

2003-as konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Interkontinentális kupa 
Tokióban rendezték az 1999-es labdarúgó-interkontinentális kupa döntőjét, ahol a FIFA JB asszisztensi feladatokkal bízta mag.

1999-es labdarúgó-interkontinentális kupa

FIFA-klubvilágbajnokság 
2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB megbízásából Tóru Kamikawa segítőjeként tevékenykedett.

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Japán Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának elnöke. Hazájában a profi játékvezetők alkalmazása mellett 2009-ben bevezette a profi asszisztensi állományt.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek